Lúcio Cecílio Metelo Denter, cônsul em 284 a.C., o primeiro Cecílio Metelo.
 Lúcio Cecílio Metelo (cônsul em 251 a.C.), cônsul em 251 e 247 a.C., filho do anterior.
 Lúcio Cecílio Metelo Calvo, cônsul em 142 a.C., neto do anterior.
 Lúcio Cecílio Metelo Dalmático, cônsul em 119 a.C..
 Lúcio Cecílio Metelo Diademado, cônsul em 117 a.C..
 Lúcio Cecílio Metelo (cônsul em 68 a.C.), cônsul em 68 a.C., filho de Metelo Dalmático.

Ver também 
 
 Cecília Metela
 Cecílios Metelos

Desambiguações de antropônimos